Komi kan verwijzen naar:
Komi (deelrepubliek), een Russische deelrepubliek
Komi (volk), een volk
Voorgiftpunten bij het spel Go
Komi (dialect), een dialect van het Barein
Komi-Permjaaks, een taal
Komi (Nagano), een gemeente in de prefectuur Nagano, Japan